Dirt – angielski zespół muzyczny
 Dirt – album studyjny zespołu Alice in Chains z 1992
 Dirt – amerykański serial telewizyjny, emitowany w latach 2007–2008
 Colin McRae: DiRT – komputerowa gra rajdowa z 2007
 Colin McRae: DiRT 2 – komputerowa gra rajdowa z 2009
 Dirt 3 – komputerowa gra rajdowa z 2011
 Dirt Showdown – komputerowa gra rajdowa z 2012
 Dirt Rally – komputerowa gra rajdowa z 2015
 Direct Route Technology (Di.R.T.) – konstrukcja przerzutki tylnej i związany z nią sposób prowadzenia linki do przerzutki
 Dirt jumping – dyscyplina BMX